EF, Ef oder ef steht als Abkürzung für:
 EF Education, weltweites Sprach- und Reiseunternehmen
 Ecological Footprint, siehe Ökologischer Fußabdruck
 Eigenfund, bei wissenschaftlichen Aufsammlungen
 eigentümlich frei, deutsche politische Zeitschrift
 Einjährig-Freiwilliger, eine militärische Offiziersausbildung
 Einlagenfazilität, Bank Termini
 die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, siehe Einführungsphase
 Einsatzflottille
 Eisenbahnfahrzeugführer, siehe Triebfahrzeugführer
 Ejektionsfraktion, ein Maß für die Pumpkraft des Herzens
 Electro-Focus von Canon, siehe EF-Bajonett
 Enduring Freedom, die Militäroperation
 Entity Framework, ein Framework für objektrelationale Abbildung
 EF-Skala, Skala zur Klassifizierung von Tornados
 Era fascista („Faschistische Ära“), Zeitrechnung ab 1922, dem Jahr der Machtergreifung Mussolinis
 Ergänzungsfach in der schweizerischen Matura
 Far Eastern Air Transport, eine taiwanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Finnland (ICAO-Code)

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Erfurt
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Österreich: Bezirk Eferding
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Litauen
 (EΦ) Zypern: Nationalgarde (Εθνική Φρουρά)

ef steht für:
 ein japanisches Computerspiel von 2006, siehe ef – a fairy tale of the two.
 ef (Band), eine schwedische Postrock-Band

Abkürzung